Соревнования по лёгкой атлетике на летних Олимпийских играх 1928 года проходили с 29 июля по 5 августа. Впервые соревнования прошли на 400-метровой дорожке, ставшей впоследствии стандартом. Также впервые в олимпийской истории прошли соревнования по лёгкой атлетике среди женщин.

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 Итоги соревнований  на сайте sports-reference.com

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1928